Danto peut désigner :

Patronyme 
Danto est un patronyme porté par :
 Arthur Danto (1924-2013) : critique d'art et philosophe américain ;
 Elizabeth Danto (née en 1952) : sociologue américaine.

Autres 
 El Danto : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia au Venezuela.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme